Wen kan som auktorsförkortning betyda:

 Jun Wen
 Tai Hui Wen
 Xiao-Jun Wen
 Ye-tang Wen
 Zaigen Wen

Robotskapade auktorsförkortningar